Bori kan syfta på följande platser:

Benin 

 Bori, Benin, ort, Borgou,

Nigeria 

 Bori (distriktshuvudort), Rivers, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar